Сахю́рта (от  — «белёсый») — село в Ольхонском районе Иркутской области. Входит в Шара-Тоготское муниципальное образование.

География 
Расположено на южном берегу бухты Базарной пролива Ольхонские ворота, в 46 км к северо-востоку от районного центра — села Еланцы, и в 12 км к юго-востоку от центра сельского поселения — села Шара-Тогот.

На восточной окраине Сахюрты располагается Маломорская речная станция (МРС) и действует паромная переправа МРС — остров Ольхон. Навигация открыта, как правило, с 15 мая по 15 декабря. В зимнее время действует ледовая дорога.

Население 

По данным Всероссийской переписи, в 2010 году в селе проживали 224 человека (115 мужчин и 109 женщин).

Культура 
Начиная с 2010 года на территории посёлка ежегодно проводится выездная часть летнего арт-фестиваля Baikal-live.

Фотогалерея

Примечания 

Населённые пункты Ольхонского района
Населённые пункты на Байкале